Raúl Vallejo puede hacer referencia a las siguientes personas:

 César Raúl Enrique Vallejo Corral (1959), escritor y político ecuatoriano.
 Raúl Vallejo Suárez (1996), futbolista español.